Kuncen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kuncen, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Kuncen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,67), 
 Desa Kuncen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar